Ван Дяньцзо́ (, род. 23 марта 1934) — китайский учёный-материаловед, специалист в области техники обогащения тонких частиц, наноструктур композитных материалов.

Биография 
Родился в 1934 году в уезде Цзиньсянь провинции Цзиньчжоу (Маньчжоу-го). В 1949 году поступил на политический факультет Северо-восточного университета в Чанчуне, и полгода спустя был распределён на работу в Северо-Восточное управление цветной металлургии, где в короткий срок зарекомендовал себя хорошим специалистом. В 1956 году вступил в коммунистическую партию. В 1961 году закончил горно-обогатительный факультет Южно-Центрального горно-металлургического института в Чанша.

С 1961 по 1984 годы работал в Южно-Центральном горно-металлургическом институте, был доцентом, профессором, проректором. В 1985 году институт стал университетом, а Ван Дяньцзо — его ректором. В 1991 году Ван Дяньцзо переехал в Пекин, где возглавил Пекинский научно-исследовательский институт цветных металлов, а с 1996 года является его почётным директором. В 1994 году стал членом Академии инженерных наук КНР, а в 1998 году стал её вице-президентом.

Членство в академиях 
 иностранный член Национальной инженерной академии США (1990)
 академик Академии наук КНР (1991)
 академик Академии инженерных наук КНР (1994)
 иностранный член РАН (2006)

Научная деятельность 
Под руководством Ван Дяньцзо были решены многие проблемы добычи, получения и очистки материалов. Им получены крупные результаты в области молекулярного проектирования, взаимодействия между твердыми частицами и разработки техники обогащения тонких частиц, исследования наноструктуры композитных материалов, разделения и очистки цветных, редких и редкоземельных металлов, биогидрометаллургии цветных металлов, растворной химии и электрохимии в процессах обработки материалов. За значительный вклад в развитие металлургической отрасли промышленности Китая Ван Дяньцзо удостоен трех государственных премий.

Избранные труды 
 王淀佐 «浮选药剂作用原理与应用» 北京：冶金工业出版社，1982
 王淀佐 «矿物浮选与浮选剂» 长沙：中南工业大学出版社，1986
 王淀佐，胡岳华 «浮选溶液化学» 长沙：湖南科学技术出版社，1989
 王淀佐 «浮选理论的新进展» 北京：科学出版社，1992
 王淀佐，林强，蒋玉仁 «选矿与冶金药剂的分子设计» 北京：科学出版社，1996
 Electrochemistry of flotation of sulphide minerals, 2009

Примечания

Ссылки 
 Ван Дяньцзо в информационной системе «Архивы Российской академии наук»
 
 «Ван Дяньцзо: Китай и Россия обладают широкими перспективами сотрудничества в области новых материалов»

Родившиеся в Маньчжоу-го
Академики Китайской академии наук
Иностранные члены Национальной инженерной академии США
Иностранные члены РАН
Материаловеды